Купата на европейските шампиони 1971/72 е 17-о издание на турнира. 33 клубни отбора участват в него, в това число 32 национални шампиона от предходния сезон и Аякс Амстердам като носител на трофея.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи се гледа правилото за гол на чужд терен. Ако и там има равенство, при втората среща се изиграват и продължения и евентуално като краен изход се достига до изпълнение на дузпи.

Финалът се играе на 31 май 1972 г. на стадион Де Куйп в Ротердам пред 61.354 зрители.

Предварителен кръг 
Първата среща се състои на 19 август, а реваншът е на 26 август 1971 г.

1. Кръг 
Първите срещи се състоят на 15 и 26 септември, а реваншите са на 29 септември 1971 г.

2. Кръг 
Първите срещи се състоят на 20 октомври, а реваншите са на 3 ноември 1971 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 8 и 10 март, а реваншите са на 22 и 24 март 1972 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 5 април, а реваншите са на 19 април 1972 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1971/72
 Купа на УЕФА 1971/72

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1971/72
 Детайли на мачовете за сезон 1971/72 в rsssf.com

Европейска шампионска лига